Hornfisksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hornfisksjön, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun och Skinnskattebergs kommun,  (19,8 ha)
Hornfisksjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (11,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn